СМИ СССР — совокупность средств массовой информации Союза Советских Социалистических Республик

 Информационные агентства СССР
 Радиовещание СССР
 Иностранное радиовещание на территорию СССР
 Телевидение в СССР
 Советская печать

См. также 
 Советская пропаганда
 Цензура в СССР
 СМИ России